Șasa ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Șasa (Alba), Dorf im Kreis Alba
 Șasa (Gorj), Dorf im Kreis Gorj
 Șasa (Sălaj), Dorf im Kreis Sălaj

Şasa ist der Familienname folgender Personen:

 Ayşe Şasa († 2014), türkische Drehbuchautorin

Siehe auch: Sása